Войни и битки през 20 и 21 век

20. Век

21 век 

Списъци на битки
Войни